Вінсент Чжоу  — американський фігурист, що виступає в одиночному катанні, срібний призер Олімпійських ігор, призер чемпіонатів світу.

Спортивні результати

Посилання 
 

фігуристи США
срібні олімпійські медалісти США
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2018
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2022